Cherry Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Peak (Kalifornien)	
 Cherry Peak (Montana)	
 Cherry Peak (Oregon)	
 Cherry Peak (Utah)